Les chevaliers de la table ronde steht für:

 Les chevaliers de la table ronde (Operette), Opéra bouffe von Hervé (1866)
 Les chevaliers de la table ronde (Schauspiel), Schauspiel von Jean Cocteau (1937)
 Les chevaliers de la table ronde (Film), Spielfilm von Denis Llorca (1990)